Anzenberg heißen folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Anzenberg (Basaltkuppe), tertiärer Vulkan in der nördlichen Oberpfalz
 Anzenberg (Edling), Gemeindeteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Anzenberg (Hengersberg), Gemeindeteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Anzenberg (Kemnath), Gemeindeteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Anzenberg (Massing), Gemeindeteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Anzenberg (Miltach), Gemeindeteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Anzenberg (Perach), Gemeindeteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Anzenberg (Polling), Gemeindeteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Anzenberg (Reichertsheim), Gemeindeteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Anzenberg (Sankt Wolfgang), Gemeindeteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Anzenberg (Triftern), Gemeindeteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Anzenberg (Vilsbiburg), Gemeindeteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Anzenberg (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortsteil von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Anzenberg (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf), Katastralgemeinde von Inzersdorf-Getzersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Anzenberg (Gemeinde Schlüßlberg), Ortsteil von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Anzenberg (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft von Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Anzenberg (Ybbstaler Alpen), Berg in den nördlichen Ausläufern der Ybbstaler Alpen östlich von Randegg in Niederösterreich

Siehe auch:
 Anzberg